Амитав Гош (, , род. 11 июля 1956 года) — современный индийский писатель, пишущий на английском языке.

Биография 
Амитав Гош родился в Калькутте, в семье подполковника индийской колониальной армии. Он получил образование в Делийском университете, позднее учился в Оксфорде, где получил степень доктора социальной антропологии. Гош работал в газете The Indian Express, преподавал в университете Нью-Йорка, а с 2005 года — в Гарвардском университете. В настоящее время писатель с женой и детьми проживает в Гоа. В 2009 году Амитав Гош был избран членом Королевского литературного общества

Творчество 
Первый роман Амитава Гоша, «The Circle of Reason», был опубликован в 1986 году. Он был удостоен Премии Медичи 1990 года (за лучшее иностранное произведение). За роман «Калькуттская хромосома» (1995) Гош получил премию Артура Кларка. Писатель получил большую известность после выхода в 2008 году романа «Маковое море» — первой части трилогии «Ибис», посвящённой колониальной истории Индии. В 2008 году роман этот роман попал в шорт-лист букеровской премии. В 2011 году вышла вторая часть трилогии — «Река дыма».
Амитав Гош известен также как автор статей на литературные, исторические и общественно-политические темы.

Награды 
 1989 — Sahitya Akademi Award за лучшую книгу на английском языке
 2007 — Падма Шри

Примечания

Ссылки 
 

Писатели Бенгалии
Выпускники Делийского университета
Лауреаты премии Дэна Дэвида
Писатели-фантасты Индии
Авторы исторических романов
Лауреаты премии Джнянпитх